Xıdırlı – centro abitato del distretto di Ağdam, in Azerbaigian
 Xıdırlı – centro abitato del distretto di Qubadlı, in Azerbaigian
 Xıdırlı – centro abitato del distretto di Salyan, in Azerbaigian